

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Raciborów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Kutno
 Raciborów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn
 Raciborów – przysiółek wsi Kiełpino w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Brojce